Madisonville ist die Bezeichnung mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Madisonville (Kentucky)
 Madisonville (Louisiana)
 Madisonville (Mississippi)
 Madisonville (Missouri)
 Madisonville (New Jersey)
 Madisonville (Ohio)
 Madisonville (Pennsylvania)
 Madisonville (Tennessee)
 Madisonville (Texas)
 Madisonville (Virginia)